Джон Шарп (; ) — английский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Англии участник  (заняли восемнадцатое место), в составе смешанной сборной Англии участник трёх  (лучший результат — четвёртое место в ), в составе смешанной парной сборной Англии участник четырёх  (лучший результат — тринадцатое место в ); в составе мужской сборной ветеранов Англии участник двух  (лучший результат — пятое место в ). , четырёхкратный .

В юниорском возрасте играл в кёрлинг в Шотландии, бронзовый призёр  и  среди юниоров (1975).

Достижения 
 : золото (2013).
 : золото (2009, 2010, 2011, 2012).
 : бронза ().
 : золото (1975).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 John Sharp | English curling
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Англии